est le nom de l'Allemagne en allemand.

Marine 
 Ce nom a été donné à plusieurs paquebots transatlantiques, dont :
 le  de 1900,
 le  IV de 1923,
 le  de 1998 ;
 le Deutschland, un navire à vapeur en fer de la ligne Norddeutscher Lloyd, construit par Caird &amp; Company de Greenock, en Écosse en 1866 ;
 le Deutschland, un navire norvégien de chasse à la baleine et de chasse au phoque, construit en 1905 ;
 une classe de 3 cuirassés de poche de la  dont le  éponyme ;
 le  (ou ) est un trois-mâts carré de 1927, aujourd'hui converti en bateau musée dans le port de Brême ;
 le , un croiseur-école de la marine ouest-allemande lancé en 1960 ;
 le  est un sous-marin cargo allemand de 1916 ;
 , plusieurs navires de la marine allemande.

Divers 
 , single de Rammstein sorti en 2019.

Homonymie de bateaux